Le nom de Garrod est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Sir Alfred Basing Garrod (1819-1907), médecin britannique.
 Alfred Henry Garrod (1846-1879), zoologiste britannique, fils du précédent
 Sir Archibald Edward Garrod (1857-1936), médecin britannique, fils du premier.
 Dorothy Annie Elizabeth Garrod (1892-1968), archéologue britannique, fille du précédent.
Homonymie de patronyme